Miejscowości w USA:
 Gunnison – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Gunnison
 Gunnison – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Bolivar
 Gunnison – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Sanpete
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gunnison (ang. Gunnison County) – w stanie Kolorado